Хохолков-Ростовский — русская фамилия. Известные носители:
 Хохолков-Ростовский, Александр Андреевич (1495—1530 или 1538) — боярин, воевода, Рязанский и Псковский наместник.
 Хохолков-Ростовский, Иван Александрович Буйнос — воевода на службе русских государей Ивана III и Василия III.
 Хохолков-Ростовский, Юрий Андреевич(умер 1528/1529) — боярин и воевода на службе у Великих князей московских Ивана III и Василия III.